A's, B's and Rarities — сборник американской альтернативной блюз-рок-группы Fun Lovin’ Criminals, вышедший в 2004 году.

Список композиций 
 «The Fun Lovin’ Criminal» — 3:13
 «The Grave and the Constant» — 4:47
 «King of New York» — 3:48
 «Korean Bodega» — 2:49
 «Loco» — 3:56
 «Bump» (Radio Mix) — 3:26
 «Run Daddy Run» — 3:45
 «Big Night Out» (Radio Version) — 3:38
 «I’m Not in Love» — 4:39
 «Love Unlimited» — 3:27
 «Scooby Snacks» — 3:03
 «Sleepyhead» — 4:18
 «The Grave and the Constant» (12 Steve Leroni Mix) — 5:02
 «I Can’t Get With That» (live) — 4:53
 «Come Find Yourself» (live) — 3:59
 «Blues for Suckers» — 3:49
 «The Fun Lovin’ Criminal» (Hee Haw Version) — 5:02
 «Run Daddy Run» (MC Large Mix) — 3:56
 «Loco» (Latin Quarter Version) — 4:00
 «Bump» (Mark Berkley’s Remix) — 6:55
 «King of New York» (Jack Danger’s Complex 1) — 5:40
 «Everything Under the Stars » — 4:04
 «Scooby Snack» (20 mg Version) — 3:40
 «Smoke ’Em» (live) — 4:48
 «Love Unlimited» (Remix) — 3:50
 «The Ballad of Larry Davis» — 3:49
 «Korean Bodega» (Aero Mexicano Mix)» — 2:56
 «The Fun Lovin’ Criminal» (Hot 1997 Rockumental Mix) — 3:14
 «The Beach Fun Lovin Criminal 4:49
 «Scooby Snacks» (Steve Leroni Instrumental With Movie Samples) — 3:05
 «Searching for Clues» — 3:06
 «Up on the Hill» (Tar Beach Remix) — 4:50
 «Bump» (Mark Berkley’s Instrumental Remix) — 6:55
 «The Fun Lovin’ Criminal» (DJ Bombjack Remix) — 3:37
 «The Streets Are Watching» (Instrumental) — 3:49
 «Battle on the Golf Course» — 3:54
 «Scooby Snacks»» (20 mg Dub) — 3:32
 «King of New York» (Cooley High Remix) — 3:32
 «Loco» [Album Instrumental) — 3:54
 «We Have All the Time in the World» (live) — 3:56

Альбомы Fun Lovin’ Criminals
Альбомы 2004 года
Альбомы EMI Records